La Chapelle-Saint-Sauveur ist der Name zweier französischer Orte

 La Chapelle-Saint-Sauveur (Loire-Atlantique), ehemalige Gemeinde im Département Loire-Atlantique
 La Chapelle-Saint-Sauveur (Saône-et-Loire), Gemeinde im Département Saône-et-Loire